Gymnohydnotrya är ett släkte av svampar. Gymnohydnotrya ingår i familjen Discinaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Gymnohydnotrya